Гуга — село, район імені Поліни Осипенко, Хабаровський край, Росія
 Гуга — село, комуна Кешею, повіт Клуж, Румунія